Geografia:
 Muntanyes:
 Turó de Sant Sebastià: muntanya situada al municipi de Calaf (Anoia)
 Turó de Sant Sebastià: muntanya situada al municipi d'Argentona (Maresme)
 Turó de Sant Sebastià: muntanya situada al municipi de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
 Turó de Sant Sebastià: muntanya situada al municipi de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)